Себряково — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, расположена в городе Михайловка Волгоградской области, Россия. Получила название по фамилии основателя Михайловки — Михаила Себрякова.

На станции переход через железнодорожные пути осуществляется через надземный переход.

В зоне тяготения станции находятся населённые пункты Себрово, Сидоры, Староселье, Отрадное.

История 

Станция Себряково была открыта в 1871 году, с запуском железнодорожной линии Грязи-Царицын.

Во время Гражданской войны станция имела важное стратегическое значение — она соединяла юг страны с центром. Это предопределило жестокие бои за станцию. Здесь происходили допросы и расстрелы.

Движение по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда:

Экономическое значение 
Через станцию проходят следующие грузы: стройматериалы, нефтепродукты, зерно.

Галерея

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области